Нара () — город на северо-западе Мали, в области Куликоро.

География 
Расположен в 37 км к югу от границы с Мавританией и в 292 км к северо-востоку от столицы страны, города Бамако, на высоте 254 м над уровнем моря. Коммуна Нара имеет площадь 1300 км² и включает помимо города Нара ещё 16 деревень. Климат города — жаркий, засушливый. В год в среднем выпадает от 300 до 600 мм осадков.

Климат

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 31 327 человек. Основные этнические группы включают сонинке, фульбе, бамбара и мавров.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Мали